Alfei Jürgenson – calciatore estone
 Friedrich Jürgenson – regista cinematografico di genere documentaristico svedese
 Markus Jürgenson – calciatore estone